Това е списък на градовете в България по численост на населението, според различни източници.

Определения за големина 
С проектопромяна в Закона за устройството на територията, одобрена от Министерския съвет на 26 март 2009, се дава определение за големината на градовете според броя на населението. Те се класифицират в следните групи:
 „много големи градове“ – с население над 200 хил. жители,
 „големи градове“ – с население от 100 хил. до 200 хил. жители,
 „средни градове“ – с население от 30 хил. до 100 хил. жители,
 „малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил. жители и
 „много малки градове“ – с население до 10 хил. жители.

Преброявания на населението 
Списък на градовете по численост на населението според преброяванията през годините (подредени по азбучен ред):

ЕСГРАОН 
Това е автоматично създаден списък на българските градове, подредени по брой на населението според данните на ЕСГРАОН от 15 март 2016 г. за жителите с настоящ адрес в съответния град.

Вижте също 
 Села в България с повече от 2000 жители
 Население на България

Източници 

Списъци на места в България
Население на България